Charles Ogé Barbaroux (1792 - 1867), homme politique français
 Eugène Ogé (1861 - 1936), affichiste français
 Pierre-Marie-François Ogé (1849 - 1913), sculpteur français
 Vincent Ogé (1755 - 1791), homme politique français